Mark Watts peut faire référence à : 

  (1963-), joueur de cricket anglais
  (Mark Watts Jr., né en 2000), joueur américain de basket-ball
  (1964-), membre britannique du Parlement européen, 1994-2004
 , journaliste indépendant qui a précédemment animé l'émission Between the Headlines sur Press TV

Voir aussi

  (1996-), joueur de cricket écossais